Making history (Major Dundee) (1994), een muziekalbum van de countryband Major Dundee
 Making History (Stephen Fry) (1996), de derde roman van Stephen Fry